Guardia Nacional Republicana puede estar haciendo referencia:

Guarda Nacional Republicana, la fuerza de gendarmería en Portugal.
Guardia Nacional Republicana, cuerpo de seguridad que existió en la zona republicana durante la Guerra Civil Española.
Guardia Nazionale Repubblicana, fuerza paramilitar de la República Social Italiana durante la Segunda Guerra Mundial.